El precio del poder puede referirse a:

 Scarface (también, Caracortada o El precio del poder), película estadounidense de 1983, dirigida por Brian DePalma;
 El precio del poder, serie de televisión argentina de 1992-1993;
 El precio del poder, serie de televisión argentina del 2002, segunda versión de la de 1992;
 El precio del poder, película mexicana de 2016, dirigida por Fernando Arteaga.